Хвощево, Хвощёво — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хвощёво — хутор в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Хвощёво — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Хвощёво — посёлок в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Хвощёво — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Хвощево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.